Název Kozly má více sídel:
 Kozly (okres Česká Lípa), obec v okrese Česká Lípa
 Kozly (okres Louny), obec v okrese Louny
 Kozly (Tišice), část obce Tišice v okrese Mělník
 Kozly (hradiště), hradiště u této vesnice
 Kozly u Lipové, katastrální území místní části Mýtina obce Lipová v okrese Cheb